Гётеборг 1919 — 11-й по счету турнир северных стран. В турнире приняли участие 12 шахматистов. Помимо представителей Швеции, участвовал еще австриец Р. Шпильман. Другие скандинавские страны своих представителей на турнир не прислали. 1—2 места поделили гость турнира Р. Шпильман и А. Ольсон.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Швеции
1919 год в шахматах